Dafni (Attica), stadsdeel van Athene, gemeente in Attica
Klooster van Dafni, klooster, in de gemeente Chaidari, Attica
Dafni (Boeotië), plaats in Boeotië, gemeente Dervenochoria
Dafni (Kozani), plaats in Kozani, gemeente Tsotyli
Dafni (Serres), deel van Achinos